Jamie Hampton e Ajla Tomljanović erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Goldwater Women's Tennis Classic 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jacqueline Cako e Natalie Pluskota che hanno battuto in finale Eugenie Bouchard e Ulrikke Eikeri 6–3, 2–6, [10–4].

Teste di serie 

  Jill Craybas /  Līga Dekmeijere (primo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Alla Kudrjavceva (primo turno)

 Melanie Oudin /  Maria Sanchez (quarti di finale) 
 Sharon Fichman /  Samantha Murray (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Goldwater Women's Tennis Classic 2012